Rubbianesi – abitanti di Rubbiano (Montefiorino)
Rubbianesi – abitanti di Rubbiano (Montefortino)